Уикипедия на арменски език () е раздел на арменски език в Уикипедия. Проектът започва работа през февруари 2005 година. Първата си статия регистрира на 1 май през същата година.

Статистика 
 10 000 статии (3 август 2010)
 15 000 статии (10 септември 2011)
 20 000 статии (15 януари 2012)
 25 000 статии (11 април 2012)
 250 000 статии (5 януари 2019)

Посещаемост 

Арменски език
Арменски език